Charles-Louis Chassin (1831-1901), historien français ;
 Marianne Chassin (1865-1953), actrice de théâtre française, fille du précédent ;
 France Chassin (1873-1932), actrice de théâtre française, 4e fille de Charles-Louis;
 
 Lionel-Max Chassin (1902-1970), un général de l'armée française ;
 René Chassin du Guerny (1877-1948), un écrivain en langue bretonne ;
 Youri Chassin, économiste et homme politique québécois.